Хоти се може односити на:

 Хоти (племе), племе у сјеверној Албанији
 Хоти (Плав), насеље у општини Плав, Црна Гора